Dirty Pretty Things steht für:
 Dirty Pretty Things (Band), britische Rockband
 Kleine schmutzige Tricks, britischer Spielfilm (2002)

Siehe auch:
 Pretty Things